Ałdan – rzeka w Rosji we wschodniej Syberii
 Ałdan (miasto) – miasto w Rosji, w Jakucji
 Port lotniczy Ałdan – port lotniczy położony 1 km na wschód od Ałdanu i 450 km od Jakucka
 A-35 Ałdan – radziecki system antybalistyczny